Николай Мочалин:
 Мочалин, Николай Гаврилович (1922—2001) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.
 Мочалин, Николай Захарович (1896—1958) — русский учёный-медик, терапевт.
 Мочалин, Николай Михайлович (род. 1932—2007) — художник.